Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es Roland Garros férfi egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a spanyol Rafael Nadal volt, aki megvédte címét, és a tizenkettedik Roland Garros-tornagyőzelmét aratta, miután a döntőben 6–3, 5–7, 6–1, 6–1 arányban győzött az osztrák Dominic Thiem ellen..

Roger Federer és Novak Đoković győzelme esetén az open erában elsőként dupla karrier Grand Slamet ért volna el.

A magyarok közül egyedül Fucsovics Márton indulhatott a főtornán. Balázs Attila a selejtező 2. köréig jutott. Fucsovics az első fordulóban búcsúzott, miután 3 óra 41 perces mérkőzésen öt szettben kikapott a 17. kiemelt Diego Schwartzmantól.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
A főtábla sorsolási táblája
A selejtező sorsolási táblája

F1